Соревнования среди мужчин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2009 года проводились 4 февраля, являлись первой гонкой чемпионата. Стартовали 67 спортсменов, из которых 47 добрались до финиша.

34-летний Дидье Кюш первый и единственный раз стал чемпионом мира.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Супергигант (мужчины)